Janowiec peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Janowiec, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Janowiec, un village dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Janowiec, une gmina dans la voïvodie de Lublin
 Janowiec, un village dans la voïvodie de Lublin
 Janowiec, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Janowiec, un village dans la voïvodie de Łódź
 Janowiec, un village dans la voïvodie de Poméranie
 Janowiec, un village dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Janowiec, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie